Spyker – holenderska marka samochodów, produkowana przez firmę o tej samej nazwie, która istniała w latach 1880-1929.
 Spyker Cars – firma, która przejęła prawa do marki Spyker i od 2000 r. produkuje ekskluzywne modele samochodów sportowych.
 Spyker F1 – zespół Formuły 1 należący do firmy Spyker Cars, który zadebiutował w sezonie 2007.